Ana Bolado Sánchez (1955) es una activista feminista y sindicalista española. Fue la primera mujer que se presentó a unas elecciones sindicales en Cantabria por Comisiones Obreras y durante años la única mujer representante sindical del sector eléctrico.

Trayectoria 
Creció junto a su madre separada y su hermana. A los 14 años comenzó a trabajar. Con 18, fue a Madrid a estudiar de donde volvió a Cantabria a finales de 1979. Formó parte de la primera promoción de mujeres que entró a trabajar en una empresa eléctrica. En aquellos años, se movilizó por el derecho al divorcio, al aborto, por los derechos LGBT, por erradicar la ley de adulterio y también por lograr la igualdad en los permisos de paternidad y maternidad. 

Es portavoz de la Comisión 8 de Marzo y miembro de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. Ha participado en diversos encuentros, mesas redondas y eventos sobre temas feministas. Para la conmemoración del Día Internacional de la mujer de 2020, el Gobierno de Cantabria lanzó la campaña 8 M Generación Igualdad, en la que siete mujeres y un hombre grabaron vídeos explicando sus años de trabajo por los derechos de las mujeres. Una de las seleccionadas fue Bolado.

El 18 de diciembre de 2021, en la concentración que tuvo lugar en Santander ante la Delegación del Gobierno convocada por el Movimiento 8 M de Cantabria para denunciar el presunto asesinato machista de Eva Jaular y de su hija de 11 meses, en Liaño de Villaescusa, fue la voz de la Comisión cántabra que expresó el rechazo a las políticas gubernamentales que siguen sin evitar crímenes machistas,  pidió al Gobierno educación y formación en igualdad y a los medios de comunicación que modificaran el enfoque de estas noticias y se centraran en los maltratadores y no en las mujeres asesinadas.

En 2020, fue candidata al II Premio Mujer Cantabria, iniciativa de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria junto a varios patrocinadores que anualmente pone en valor la trayectoria de una mujer cántabra.

Ha publicado algunos artículos y entrevistas como:

 Femen
 No son muertas: son asesinadas
 #Hartas, 25-N, ni una menos, actúa
 ¿Y nos preguntan por qué?

Referencias 

Feministas de España
Activistas de España
Sindicalistas de España
Españolas del siglo XX
Españolas del siglo XXI
Sindicalistas de Comisiones Obreras